Tinazzi ist der Familienname folgender Personen: